Мале може да се отнася за:

 Мале (на дивехи: މާލެ), столица на Малдивските острови
 Мале (), град в Белгия, фламандски регион
 Мале (), село и община в Италия, административен регион Трентино-Южен Тирол, автономна провинция Тренто
 Пол-Анри Мале (), женевски историк и филолог